Mezholezy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Gemeinde Mezholezy u Černíkova (Meßholz), Okres Domažlice
 Gemeinde Mezholezy u Horšovského Týna (Meßhals), Okres Domažlice
 Ortsteil Mezholezy (Miskovice) (Mesoles) von Miskovice, Okres Kutná Hora